

Nom de famille 

 Athanase Laurent Charles Coquerel (1795-1868), pasteur calviniste français ;
 Athanase Josué Coquerel (1820-1875), son fils, pasteur et écrivain français ;
 Charles Coquerel (1822-1867), son frère, médecin de marine et entomologiste français ;
 Éric Coquerel (1958-), personnalité politique française ,
 Frédéric Coquerel (1978-), footballeur français ;
 Flora Coquerel (1994-), mannequin et lauréate française.

Autres 

 Microcèbe de Coquerel, espèce de lémurien ;
 Coua de Coquerel, espèce d’oiseau.

Patronyme français